Susanne Hoffmann est un nom pouvant désigner :
  (née en 1960), femme politique allemande
Susanne Hoffmann (née en 1966), artiste contemporaine allemande
 (née en 1994), biathlète autrichienne

Voir aussi

Hoffmann, Susanne